El término hebreo shoah puede referirse a:

 La Shoah,  Shoah o Shoá (literalmente la catástrofe) es el término hebreo utilizado para referirse al holocausto (aniquilación judía en Europa por la Alemania nazi).
 Shoah (1985), de Claude Lanzmann, es un documental acerca del holocausto.
 Yom HaShoah es el Día de la Conmemoración del holocausto y sus víctimas en el Estado de Israel.
 Fundación Shoah, organización creada por Steven Spielberg para la recogida de testimonios de supervivientes y testigos del holocausto.